De Tsjecho-Slowaakse parlementsverkiezingen van 1929 vonden plaats op 27 oktober van dat jaar.

Uitslag

Kamer van Afgevaardigden

Senaat

Verwijzingen

Verkiezingen in Tsjecho-Slowakije
Verkiezingen in 1929